HSBC Arena – arena di Buffalo, ora nota come First Niagara Center
 HSBC Arena – arena di Rio de Janeiro, nota anche come Arena Olímpica do Rio